Punata (provincie), een provincie van Bolivia
 Punata (stad), een plaats en hoofdstad van deze provincie
 Punata (gemeente), een gemeente van deze provincie